Zkratka ACE může mít více významů:

 Adaptive Communication Environment – opensource vývojová platforma pro vývoj komunikačního softwaru
 Altamont Commuter Express, dřívější jméno Altamont Corridor Express
 Altamont Corridor Express, příměstská železnice v Silicon Valley
 Angiotenzin konvertující enzym – enzym v systému renin-angiotenzin-aldosteron, který řídí výšku krevního tlaku
 AC Ace – britský automobil